Rue / piste en néerlandais ;

Titre 

 Sewende Laan est une série télévisée sud-africaine produite à partir de 2000.

Toponyme 

 Ter Laan, un village qui fait partie de la commune de Bedum dans la province néerlandaise de Groningue.

Patronyme 

 
Patronyme néerlandais